Nicola Grimaldi (1673–1732) – włoski śpiewak mezzosopranowy.
 Nicola Grimaldi (1645–1717) – włoski kardynał, legat w Bolonii w latach 1706–1709.
 Nicola Grimaldi (1768–1845) – włoski kardynał, legat w Forlì w latach 1836–1838.